Næs kan have flere betydninger:

 næs (halvø) - er en lille halvø

Næs kan henvise til flere stednavne i Danmark:

 Næs (Allinge-Sandvig Sogn) – en bebyggelse i Allinge-Sandvig Sogn på Bornholm.
 Næs – en boplads fra vikingetiden ved Kastrup i Vordingborg kommune på Sydsjælland.
 Næs (Kastrup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Kastrup Sogn i Vordingborg kommune.
 Næs (Sandager Sogn) – en bebyggelse i Sandager Sogn ved Assens på Fyn.
 Næs (Tirsted Sogn) – en bebyggelse i Tirsted Sogn på Lolland.
 Næs (Åstrup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Aastrup Sogn på Falster.